Cilibia bezeichnet 

 ein Titularbistum der katholischen Kirche, siehe Titularbistum Cilibia
 eine Gemeinde in Rumänien, siehe Cilibia (Buzău)